

Persones 
 Josep Pla i Agustí (1728 - Stuttgart, 1762), oboista i compositor català
 Josep Pla i Casadevall (Palafrugell 1897 - Llofriu 1981), escriptor i periodista català
 Josep Pla i Narbona (Barcelona, 1928), dibuixant, gravador i escultor
 Josep Pla i Duat (Sort, 1921 - La Pobla de Segur, 1994), metge de muntanya i escriptor del llibre El noi de Misseret: El món d'un metge de muntanya (La Campana, 1992)

Premis, medalles, honors 
 Premi Josep Pla atorgat per l'editorial Destino.
 Medalla Josep Pla de l'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de Turisme.